Het seizoen 2018/19 is het 37e seizoen in de Eredivisie in het bestaan van de Groningse voetbalclub FC Groningen. De club zal dit seizoen uitkomen in de Eredivisie en de KNVB Beker. Jong FC Groningen komt dit seizoen uit in de Derde divisie zaterdag.

Selectie 
Selectie bijgewerkt tot 21 januari 2019

Aangetrokken

Vertrokken

Staf

Oefenwedstrijden

Voorbereiding 
FC Groningen begon het seizoen 2018/19 traditioneel op zondag 24 juni 2018 op Sportpark De Koepel in Haren met een training onder leiding van nieuwe trainer Danny Buijs. De eerste oefenwedstrijd die de club speelde was 30 juni tegen het combinatieteam RWE Eemsmond, het was voor de 10e keer dat dit de openingswedstrijd was. Van maandag 9 juli tot vrijdag 13 juli belegde de eerste selectie een trainingskamp in Norg, welke op de laatste dag werd afgesloten met een oefenwedstrijd tegen SV Meppen. De oefenwedstrijd tegen De Graafschap op dinsdag 24 augustus zou in eerste instantie gespeeld gaan worden bij FC Winterswijk, toen hier het veld afgekeurd werd is uitgeweken naar het veld van Sportclub Silvolde op Sportpark De Munsterman in Silvolde. Op 4 augustus zou er en oefenwedstrijd gespeeld worden tegen SS Lazio uit de Serie A, deze wedstrijd werd twee weken van tevoren afgezegd door de Italianen, hierop ging de club op zoek naar een nieuwe tegenstander en dat werd uiteindelijk SM Caen uit de Ligue 1. Op zondag 5 augustus 2018 hield de club de traditionele open dag in en om het Hitachi Capital Mobility Stadion, hier kwamen zo'n 10.000 belangstellenden op af.

 Oefenprogramma voorbereiding

 Topscorers voorbereiding
Alleen doelpunten gemaakt in de voorbereiding van het eerste elftal zijn hierin opgenomen, doelpunten gemaakt in de voorbereiding van Jong FC Groningen dus niet.

*Deze speler behoort tot de selectie van Jong FC Groningen.

Overige oefenwedstrijden 
Ook gedurende het seizoen speelde FC Groningen een aantal oefenwedstrijden, deze wedstrijden werden voornamelijk gespeeld met een combinatieteam van reserve en jeugdspelers. In de winterstop belegde de eerste selectie een trainingskamp in Duitsland waarbij oefenwedstrijden gespeeld werden tegen 1. FC Köln en MSV Duisburg

Eredivisie

Wedstrijden 

*De uitwedstrijd bij PEC Zwolle werd vanwege het slechte weer in de 57ste minuut gestaakt bij een 1-2 stand. De wedstrijd moest op een later moment afgemaakt worden, dit werd gedaan op maandag 29 april om 20:00. 

**Vanwege de prestaties van Ajax in de Champions League werd de complete 33ste speelronde van de Eredivisie verplaatst naar woensdag 15 mei, waardoor deze na speelronde 34 afgewerkt werd.

Statistieken

Eindstand Nederlandse Eredivisie

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Spelerstatistieken 
Bijgaand een overzicht van de spelers die voor FC Groningen in actie kwamen in de Eredivisie in het seizoen 2018/19 en onder leiding van trainer-coach Danny Buijs.

*Speler vertrok voor het sluiten van de zomerse transferperiode bij FC Groningen.
** Speler speelde alleen de eerste seizoenshelft bij de club.
*** Speler speelde alleen de tweede seizoenshelft bij de club.

Bijgewerkt t/m 15-05-2019

Play-offs voor de Europa League 

Door de achtste plaats in de Eredivisie kwalificeerde FC Groningen zich voor de play-offs voor Europees voetbal. Tijdens de halve finales op 18 en 21 mei werd aangetreden tegen de nummer 5, Vitesse. Na een 2-1 thuisoverwinning werd de uitwedstrijd met 3-1 verloren, waardoor de club werd uitgeschakeld.

Wedstrijden

Halve finale

Spelerstatistieken 
Bijgaand een overzicht van de spelers die voor FC Groningen in actie kwamen in de Play-offs:

TOTO KNVB beker

Wedstrijden

Spelerstatistieken 
Bijgaand een overzicht van de spelers die voor FC Groningen in actie kwamen in de TOTO KNVB Beker in het seizoen 2018/19.

Bijgewerkt tot 27-9-2018

Jong FC Groningen 
Jong FC Groningen, ook wel FC Groningen onder-23, is het hoogste jeugdelftal van FC Groningen welke uitkomt op het vierde niveau in het Nederlandse voetbal, de Derde divisie zaterdag. Voor het vierde seizoen op rij is Alfons Arts trainer van Jong FC Groningen. Het is het laatste seizoen dat het team deelneemt aan de voetbalpiramide.  Het elftal eindigde uiteindelijk 5e in de Derde Divisie.

Selectie Jong FC Groningen 
Selectie bijgewerkt tot 25 februari 2019

Staf Jong FC Groningen

Wedstrijden

Voorbereiding Jong FC Groningen 
De eerste twee oefenwedstrijden in de voorbereiding werden gespeeld tijdens het Hoppmann Toernooi in Wiefelstede, Duitsland, op dit toernooi werd het team uiteindelijk derde.

Derde divisie

Toeschouwers

Thuiswedstrijden 
De thuiswedstrijden de eerste selectie van FC Groningen werden dit seizoen wederom gespeeld in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Gemiddeld kwamen er 18.086 supporters naar de wedstrijden. De meeste bezoekers kwamen naar de thuiswedstrijd tegen Ajax waar 22.288 mensen bij aanwezig waren. Met 15.901 toeschouwers trok de wedstrijd tegen AZ de minste bezoekers.

Toeschouwersaantallen per thuiswedstrijd 
Een overzicht van het aantal toeschouwers per wedstrijd:

*Bekerwedstrijd
** Play-offs Europees Voetbal

Uitwedstrijden 
Ook naar de verschillende uitwedstrijden in het land reisden de FC Groningen supporters hun club achterna, waarbij men een gemiddelde bezetting van 59,9% van het uitvak had. Bij de Uitwedstrijden met Heerenveen, Emmen en PEC Zwolle waren de uitvakken volledig uitverkocht. Alleen naar de wedstrijd tegen Fortuna Sittard werden geen supporters meegenomen, dit had te maken met een verbod wat opgelegd werd door de burgemeester van Sittard.

Bezettingsgraad per uitwedstrijd 
Een overzicht van de bezettingsgraad per wedstrijd:

* Play-offs Europees Voetbal
** Gemiddelde is zonder uitsupportersverboden

Trivia 
 Op zondagavond 23 september 2018, na de met 3-1 verloren thuiswedstrijd tegen AZ, werd keeper en aanvoerder Sergio Padt aangehouden in de trein nadat hij twee treinmedewerkers had belaagd. Hij zou geen geldig vervoersbewijs bij zich hebben gehad en toen hij hiermee werd geconfronteerd middels een boete ging Padt door het lint. Hij heeft een nacht in de cel doorgebracht en werd op de middag van maandag 24 september weer vrijgelaten. Als gevolg hiervan leverde hij de aanvoerdersband in, vanaf de eerst volgende wedstrijd tegen FC Twente droeg Mike te Wierik daarom deze band. 
 In de winterstop haalde technisch manager Ron Jans met Iliass Bel Hassani, Thomas Bruns, Kaj Sierhuis, Ko Itakura, Paul Gladon en Mohamed El Hankouri zes nieuwe spelers naar de club. Nooit eerder haalde FC Groningen zoveel nieuwe spelers in de winterstop. 
 Het doelpunt waarmee Ritsu Doan de club op een 2-0 voorsprong zette in de 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard was het duizendste doelpunt van het seizoen in de Eredivisie. 

FC Groningen naar seizoen
Groningen